OGC
 Open Geospatial Consortium, dawniej jako Open GIS Consortium – organizacje standaryzacyjna w dziedzinie GIS
 Originoo Gunn Clappaz – amerykańska grupa hip-hopowa

 ogc
 kod ISO 639-3 języka ogbah (ogba)

Zobacz też 
 OGC Nice